Lantier bezeichnet:
 Lantier (Québec), eine Ortschaft in Québec, Kanada

Lantier ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne-François de Lantier (1734–1826), französischer Autor
 Pierre Lantier (1910–1998), französischer Komponist und Musikpädagoge
 Raymond Lantier (1886–1980), französischer Prähistoriker

Siehe auch:
 Lanthier